Chiesa delle Anime Purganti – chiesa di Barcellona Pozzo di Gotto
 Chiesa delle Anime Purganti – chiesa di Castellammare del Golfo
 Chiesa delle Anime Purganti – chiesa di Fasano
 Chiesa delle Anime Purganti – chiesa di Iglesias